Юниорский турнир УЕФА 1973 года — 26-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 31 мая по 10 июня 1973 года в Италии. Англичане в 6-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Италии
Футбол в Европе в 1973 году
Май 1973 года
Июнь 1973 года
Чемпионаты Европы в Италии
Чемпионаты Европы в 1973 году
Спорт в Италии в 1973 году